UGX – codice valutario ISO 4217 dello Scellino ugandese, valuta dell'Uganda

en:UGX